Александровський Борис Петрович (1891–1981) — лікар-фтизіатр.
 Александровський Григорій Володимирович (1872–1941) — педагог, літературознавець, журналіст, громадський діяч.
 Іван Александровський:
 Александровський Іван — український мовознавець, перекладач.
 Александровський Іван Миколайович (1824–1886) — протоієрей.
 Александровський Іван Федорович (1817–1894) — російський художник, фотограф, інженер, винахідник.
 Александровський Ізмаїл Володимирович (1850-ті-1920-ті) — театральний критик.
 Александровський Михайло Костянтинович (1898–1937) — діяч радянських спецслужб.

Александровський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Александровський — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан
 Александровський — присілок, Марі-Турецький район, Марій Ел